Yacimiento arqueológico de Fuente Álamo puede referirse a los siguientes lugares históricos de España:

 Yacimiento arqueológico de Fuente Álamo en Cuevas del Almanzora, Almería.
 Yacimiento arqueológico de Fuente Álamo en Alcalá la Real, Jaén.
 Villa romana de Fuente Álamo en Puente Genil, Córdoba.